est la formule brute de plusieurs isomères.

 Flavonol
 azaléatine, numéro CAS 
 népétine, numéro CAS 
 rhamnétine, numéro CAS 
 isorhamnétine, numéro CAS